Aimoino di Fleury (n. 970) – monaco e cronista
 Aimoino di Saint-Germain (m. dopo l'896) – scrittore medievale